It Could Happen to You, film d'Alfred L. Werker (1939)
 It Could Happen to You,  film d'Andrew Bergman (1994)